Princesa Désirée, baronica Silfverschiöldska, (polno ime Désirée Elisabeth Sibylla), * 2. junij 1938, palača Haga, Solna, Švedska.

Princesa Désirée je tretji otrok princa Gustava Adolfa in princese Sibyle ter vnukinja kralja Gustava VI. Adolfa. Njen brat je kralj Karel XVI. Gustav Švedski.

Zgodnje življenje
Princesa Désirée se je rodila 2. junij 1938 kot tretja hčerka in otrok princa Gustava Adolfa (sina švedskega prestolonaslednika Gustava Adolfa in njegove pokojne žene, princese Margarete Connaughtske) in princese Sibylle Saško-Coburg-Gothske (hčerke Karla Edvarda, vojvoda Saško-Coburg-Gothskega in njegove žene, princese Viktorije Adelaide Schleswig-Holsteinske). Krščena je bila 30. junija 1938 v cerkvi Solna v Stockholmu. Pomenovana je bila po svoji prednici kraljici Desiderii Švedski in po svoji materi Sibylli.

Odrasla je v družinski palači Hagi izven Stockholma skupaj s svojimi tremi sestrami princeso Margareto, princeso Brigito in princeso Kristino; skupaj so znane kot Haga princese.

Novembra 1960 je Birgitta ob 50. obletnico Ameriško-skandinavskega sklada obiskala Združene države Amerike v spremstvu svoje mlajše sestre, princese Désirée, v imenu njunega starega očeta, kralja Gustava VI. Adolfa. V njuno čast je župan Richard Daley za dve princesi organiziral ples v hotelu Renaissance Blackstone.

Poroka in otroci

Princesina zaroka z baronom Nilsom Augustom Silfverschiöldskim je bila objavljena 18. decembra 1963. Baron Nils-August Otto Carl Niclas Silfverschiöld (31. maj 1934 – 11. april 2017) je bil sin barona Carla Silfverschiöldskega in Madeleine Bennich. Par se je poročil 5. junija 1964 v cerkvi Storkyrkan v Stockholmu. Rezultat njene nekraljevske zakonske zveze je bila izguba naziva kraljevska visokost in kralj ji je dal nov vljudnostni naziv: princesa Désirée, baronica Silfverschiöldska. Tako ona in kot njeni potomci ne morejo podedovati švedskega prestola.

V zakonu so se princesi Désirée rodili trije otroci: Carl (roj. 1965), Kristina-Louise (roj. 1966), in Hélène (roj. 1968). Leta 1976 je bila Hélène družica na poroki kralja Karla XVI. Gustava in kraljice Silvije ter princa Bertila in princese Lilijane. 

Princesa Désirée od poroke naprej živi na domu družine Silfvershiöld na gradu Koberg in na gradu Gasevadholm v Hallandu. Njen mož je umrl leta 2017.

Predstavniške dolžnosti
Princesa Désirée se občasno udeleži praznovanj Nobelovih nagrad in uradnih dogodkov švedske kraljevske družine v Stockholmu, kjer včasih nosi tiare in nakit kraljeve družine. Leta 2000 je zastopala Švedsko pri prvem sprejemu japonskega cesarja Akihita na njegovem državnem obisku. 

Z družino je bila leta 2010 gost na poroki švedske prestolonaslednice in Daniela Westlinga, kjer je bil njen vnuk Ian paž. Princesa Désirée je botra švedske prestolonaslednice Viktorije.

Predniki

Sklici

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedske princese